Jens Henning Fisker Hansen, Morian Hansen (1905–1995) – duński żużlowiec
 Jens Jørgen Hansen (ur. 1939) – piłkarz duński
 Jens Kristian Hansen (ur. 1971) – farerski piłkarz
 Jens Marni Hansen (ur. 1974) – farerski piosenkarz, kompozytor i gitarzysta